Државни савјет може бити:

 Државни савјет, основно значење
 Државни савјет Уједињеног Краљевства;
 Државни савјет за Канаду;
 Државни савјет (Данска);
 Државни савјет (Холандија);
 Државни савјет (Финска);
 Државни савјет (Грчка);
 Државни савјет Турске Републике;
 Државни савјет (Шпанија);
 Државни савјет (Белгија);
 Државни савет Швајцарске;
 Државни савјет Републике Кубе
 Државни савет Француске

Бивши државни савјети

 Државни савет Краљевине Југославије;
 Државни савет Краљевине Србије;
 Државни савјет Краљевине Црне Горе;
 Државни савјет Руске Империје;
 Државни савјет (Јапан).